Ширак () е арменски футболен отбор. Името на клуба идва от едноименната административно-географска област Ширак, разположена в североизточната част на Армения. Отборът е основан през 1958 г. През седемдесетте години на XX век за определен период от време (1970 – 1981) клуба носи името Олимпия. През 1981 г. е възстановено името Ширак. Отборът на Ширак играе във втора дивизия на съветското първенство до 1990 г., когато се разпада политическото обединение на СССР. Отборът играе домакинските си мачове на обновения едноименен стадион „Ширак“, който има капацитет от 3000 седящи места. Един от най-известните арменски футболисти, обличали фланелката на Ширак е Артур Петросян. В ервопейските клубни турнири за първи път отбора играе през сезон 1995/1996. Единственият успех, който записва отбора по време на участията си за европейските клубни турнири е през 2001 г. Тогава Ширак побеждава унгарския Татабаня с 3:2 за турнира „УЕФА-ИНТЕРТОТО“.

Успехи

СССР 
 Купа на СССР:
 1/4 финалист (1): 1959/60

Армения 
 Премиер лига:
  Шампион (4): 1992, 1994, 1995, 1999
  Сребърен медал (6): 1993, 1995/96, 1997, 1998, 2002, 2013/14, 2015/16
  Бронзов медал (2): 2000, 2003

 Купа на Армения:
  Носител (1): 2011/12
  Финалист (5): 1993, 1994, 1999, 2011, 2012/2013

 Суперкупа на Армения:
  Носител (4): 1996, 1999, 2003, 2013
  Финалист (1): 1998

Участие в евротурнирите

Източници

Външни препратки 
 Профил в сайта на Арменската федерация по футбол (руски)
 Профил в сайта на УЕФА (руски)
 Профиль на klisf.info (руски)
 Профил в eufo.de (немски)
 Профил в weltfussballarchiv.com  (английски)
 Профил в national-football-teams.com (английски)
 Профил в www.footballdatabase.eu (английски)
 Профил в stats.fussball-forum.de (немски)
 Профил в infosport.ch  (английски)

Ширак
Гюмри